Quem Quer Ser Milionário? — concurso de televisão português
Quem Quer Ser Milionário? - Alta Pressão — uma nova versão do concurso anterior
Slumdog Millionaire — filme norte-americano titulado como Quem Quer Ser Um Milionário?, no Brasil e Quem Quer Ser Bilionário?, em Portugal
Who Wants to Be a Millionaire? — versão original britânica do concurso Quem Quer Ser Milionário?

Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão